Евге́ний Анато́льевич Попо́в:
 Попов, Евгений Анатольевич (род. 1946) — русский писатель, драматург и эссеист, редактор, геолог.
 Попов, Евгений Анатольевич (род. 1961) — советский хоккеист, нападающий, тренер.
 Попов, Евгений Анатольевич (род. 1969) — российский телепродюсер.